Quinneys – film del 1919 diretto da Herbert Brenon, Maurice Elvey e Rex Wilson
 Quinneys – film del 1927 diretto da Maurice Elvey